Le elezioni legislative in Portogallo del 1979 si tennero il 2 dicembre per il rinnovo dell'Assemblea della Repubblica.

In seguito all'esito elettorale, Francisco Sá Carneiro, espressione di Alleanza Democratica, divenne Primo ministro.

Risultati

Risultati per circoscrizione

Altri progetti

Collegamenti esterni

1979
Portogallo